John Berger (1909-2002) – szwedzki biegacz narciarski
 John Berger (1926-2017) – angielski krytyk sztuki, pisarz i malarz